Edington peut faire référence à :
Edington, village anglais, dans le Somerset ;
Edington, village anglais, dans le Wiltshire ;
Sophie Edington (née en 1984), nageuse australienne.

Voir aussi
.

Homonymie de toponyme